

Astronomia 
23809 Haswell – asteroide della fascia principale

Geografia 
Haswell – parrocchia civile di Easington, Durham (Regno Unito)
Haswell – città della Contea di Kiowa, Colorado (Stati Uniti d'America)

Informatica 
Haswell – architettura x86 della Intel